US Open 2016 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się pomiędzy 29 sierpnia a 11 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 136. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 46 303 400 dolarów amerykańskich.

Tytułu w grze pojedynczej mężczyzn bronił Novak Đoković, natomiast w rywalizacji singla kobiet Flavia Pennetta, która po sezonie 2015 zakończyła karierę. W zawodach gry podwójnej mistrzostwa sprzed roku bronił duet Pierre-Hugues Herbert–Nicolas Mahut, natomiast w deblu pań mistrzyniami z 2015 była para Martina Hingis–Sania Mirza. W konkurencji mikstów w poprzedniej edycji zwyciężyli Hingis oraz Leander Paes.

Zmagania mężczyzn w grze pojedynczej wygrał Stan Wawrinka pokonując obrońcę tytułu 6:7(1), 6:4, 7:5, 6:3. Grę pojedynczą kobiet wygrała Angelique Kerber, zwyciężając w trzech setach Karolínę Plíškovą. W grze podwójnej mężczyzn wygrali Jamie Murray z Bruno Soaresem, triumfując 6:2, 6:3 nad Pablo Carreño-Bustą i Guillermo Garcíą-Lópezem. Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová zostały mistrzyniami w deblu kobiet, wygrywając z Caroline Garcią i Kristiną Mladenovic 2:6, 7:6(5), 6:4. W rozgrywkach gry mieszanej zwyciężył duet Laura Siegemund–Mate Pavić, pokonując w meczu finałowym reprezentantów gospodarzy Coco Vandeweghe oraz Rajeeva Rama 6:4, 6:4.

W zawodach gry pojedynczej chłopców Félix Auger-Aliassime okazał się lepszy od Miomira Kecmanovicia, pokonując go rezultatem 6:3, 6:0. Kayla Day wygrała rozgrywki gry pojedynczej dziewcząt, zwyciężając w ostatnim spotkaniu Viktórię Kužmovą 6:3, 6:2. W grze podwójnej chłopców wygrali Juan Carlos Aguilar i Felipe Meligeni Alves, wygrywając w dwóch setach 6:3, 7:6(4) Aliassime i Benjamina Sigouine’a. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Jada Hart i Ena Shibahara pokonały Kaylę Day i Caroline Dolehide 4:6, 6:2, 13–11.

W porównaniu do poprzedniej edycji nie rozegrano turniejów tenisistów na wózkach i na quadach.

Podobnie jak przed rokiem, zwycięzcami turnieju legend mężczyzn zostali Pat Cash i Mark Philippoussis, triumfując nad Johnem i Patrickiem McEnroe 6:4, 6:4, zaś w zawodach legend kobiet Lindsay Davenport Mary Joe Fernández odniosły zwycięstwo nad Martiną Navratilovą i Arantxą Sánchez Vicario 6:4, 6:2.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Roger Federer
  Tomáš Berdych
  Ernests Gulbis
  Thanasi Kokkinakis
  Tommy Robredo
  Dmitrij Tursunow
  Wiktoryja Azaranka
  Sloane Stephens
  Margarita Gasparian
  Galina Woskobojewa

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługiwało prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2016.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

US Open 2016